Аркадий Аркадьев:
 Аркадьев, Аркадий Иванович (1907—1993) — украинский советский актёр и театральный режиссёр.
 Аркадьев, Аркадий Никанорович (1888— ?) — русский советский актёр. Примечания